«Пираты Карибского моря: На краю света» — саундтрек от Walt Disney Records к одноимённому фильму. Композитор — Ханс Циммер (а также Лорн Бэлф, Том Гир, Ник Гленни-Смит, Генри Джекман, Атли Эрварссон, Джон Спонслер и ). Издан в 2007 году.

Саундтрек дебютировал под номером 14 в американском чарте Billboard 200, после продажи около  копий в первую неделю. По состоянию на 11 июля 2007 года было продано  копий в США.

Список композиций

Примечания 

Саундтреки 2007 года
Пираты Карибского моря